

Santos 
 Santa Margarida de Antioquia - Santa católica, virgem, mártir, do séc. III. É geralmente a "Santa Margarida" nos países lusófonos.
 Santa Margarida da Escócia, rainha da Escócia no século XI.
 Santa Margarida da Hungria - filha do rei da Hungria, monja do século XIII.
 Santa Margarida de Cortona - Santa católica, religiosa, penitente, do séc. XIII, de Cortona.
 Santa Margarida Maria Alacoque - Santa católica que viveu, no séc. XVII, na Borgonha.
 Santa Margarida Ward - Mártir católica, viveu no século XVI, em Londres, Inglaterra, morta por não se converter ao anglicanismo.

Topônimos

Brasil
 Santa Margarida (Minas Gerais) - município brasileiro

Espanha
 Santa Margarida de Montbui - município na província de Barcelona.

Portugal
 Santa Margarida da Coutada - freguesia portuguesa do concelho de Constância.
 Santa Margarida da Serra - freguesia portuguesa do concelho de Grândola
 Santa Margarida de Lousada - freguesia portuguesa do concelho de Lousada.
 Santa Margarida (São Caetano) - localidade portuguesa da freguesia da São Caetano, no arquipélago dos Açores.

São Tomé e Príncipe 
 Santa Margarida (São Tomé) - aldeia de São Tomé e Príncipe.

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas